Antoni Frąckiewicz (XVIII wiek – polski rzeźbiarz epoki baroku.
 Ewa Frąckiewicz (1930–1998) – polska aktorka teatralna i filmowa.
 Jacek Frąckiewicz (1969) – były polski piłkarz. 
 Jerzy Frąckiewicz Radzimiński (ok. 1580–po 1629) – sekretarz królewski, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 Lucyna Frąckiewicz (1926–2009) – polska ekonomistka.
 Łukasz Frąckiewicz (1996) – polski koszykarz. 
 Piotr Frąckiewicz (1989) – polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie oszczepem.
 Ryszard Frąckiewicz (XX wiek) – polski koszykarz, multimedalista mistrzostw Polski.
 Ryszard Frąckiewicz (ur. 1931) – polski dyplomata.
 Stefan Frąckiewicz Radzimiński (ok. 1610–1693) – chorąży nowogrodzki, starosta słonimski, właściciel majątku Kościeniewo.
 Waldemar Frąckiewicz (XX wiek – polski artysta fotograf.